Ниже перечислена статистика выступлений Леандра Паеса.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде + количество побед в миксте.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (20)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Выступление в парных турнирах

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (16)

Победы (8)

Поражения (8)

Финалы Итогового чемпионата ATP в парном разряде (4)

Поражения (4)

Финалы турниров ATP в парном разряде (98)

Победы (54)

Поражения (43)

Несыгранные финалы (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (51)

Победы (31)

Поражения (20)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Одиночные турниры 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Парные турниры

Турниры в миксте

По партнёршам

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Паес, Леандер